Dóblala es el episodio 67 (decimotercero de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Se están celebrando los juegos olímpicos de la Tierra 3004. Hermes, el contable de Planet Express, hace veinte años que no es limboador de categoría olímpica del equipo de Jamaica, pero esta vez va a participar en las olimpiadas. El problema es que los jamaicanos, aparte de ser unos entusiastas de este deporte, tienen también otras aficiones y el equipo oficial de limbo está detenido en el aeropuerto. Puesto que el estado físico de Hermes no es muy bueno, el Profesor le ofrece un traje elástico "panza dinámico" que ha diseñado expresamente. El traje redistribuye el peso y extiende el centro de gravedad hasta las rodillas. Mientras tanto, Bender está viendo la competición de robots dobladores y piensa que tal vez él pudiera ganar a esas medallas haciéndose mujer, pero para que no le quiten sus medallas, le pide al Profesor que le haga el cambio de sexo robótico; a pesar de que sea un proceso peligroso, lo hace, pero Leela y Amy dicen que Bender tiene un mínimo respeto por las mujeres; y los jueces se sorprenden al ver a Coilette (Bender).

Después de la ceremonia, invitaron a Coilette (Bender) a un programa de T.V. con el robot 2.0, que aparte también esta Calculon, quien se enamora perdida de ella y le invita a cenar.  Cuando se viste, Leela y Amy le critica por burlarse de las mujeres al momento de ponerse mucho lápiz labial y se va furiosa.  En el restaurante de Elzar, Elzar le dice que debora como robot masculino, cuando Calculon le pide que salga con ella, pero le rechaza en unos momentos y le acepta: fueron al yate de Calculon, bailaron y tomaron un jakuzzi de aceite.  Cuando Coilette (Bender) llega, Leela y Amy están enojadas con el, ya que le enviaron muchos regalos y le critican de su oportunismo; cuando Calculon le pide matrimonio y acepta.  Pero detrás de todo, quiere aprovecharse de su fortuna, cuando viaja con Calculon está enamorado de ella y si le rechaza, se moriría saltando del globo.

Luego, Coilette (Bender) se arrepiente de la farsa y de su corazón de mujer, por eso le pide a Leela y Amy que le ayuden con condición de que salga de su sexo, y planearon un plan para detener la boda sin herir a Calculon.  En la boda, cuando están a punto de dar los votos matrimoniales, Coilette (Bender) se desmaya y Calculon le pregunta sobre su problema y viene el Dr. Zoiberg diagnosticarle de una enfermedad que le da a los robots cuando van a África , cuando la rubia (Leela) le dice que es una perversa por robarse a ella y a CongoJack las joyas africanas y le ataca, Calculon está desesperado por lo que le pase a ella, cuando de pronto, viene CongoJack (Fry) le dice por lo que hizo en África y le lanza un Arpón y finge que le dio, Calculon se hecho a llorar por su desgracia y en sus últimas palabras antes de fingir su muerte, que le amaba y Calculon hará una película en su memoria.  En Planet Express, la tripulación estaba viendo la última película de Calculon en memoria de Coilette (Bender), el Profesor le pide que apague el T.V. porque sino Bender estaría atrapado en indefinido género de los robots y regresa a la normalidad, cuando ven una escena triste, Leela y Amy se ponen tiernas, pero los hombres le dan ganas de vomitar y cuando Bender ve una escena de Calculon, le dice adiós; pero para que las chicas no se dieran cuenta, les dice que se vistan como mujerzuelas y vuelve a su comportamiento machista.

Episodios de Futurama